Фенис:

 Фенис — коммуна в Италии, располагается в автономном регионе Валле-д’Аоста.
 Фенис — средневековый замок, расположенный в одноимённой итальянской коммуне.
 Фенис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.